O Torneio de Amsterdã de 2000 foi a vigésima edição do Torneio de Amsterdã, um torneio amistoso disputado por 4 times de diferentes países. O Barcelona sagrou-se campeão.

Classificação

Jogos

1º dia

2º dia

Ligações externas 
 
 

2000
2000 no futebol

it:Torneo di Amsterdam#2000